Comitatul Lauderdale sau Lauderdale County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Lauderdale County, Alabama 
 Lauderdale County, Mississippi 
 Lauderdale County, Tennessee